

Astronomia 
 Faustini – cratere lunare

Persone 
 Alessio Faustini – maratoneta italiano
 Arnaldo Faustini – cartografo, geografo e scrittore italiano
 Benedetto Faustini – architetto e scultore italiano
 Bernardino Faustini – politico e patriota italiano
 Giovanni Faustini – librettista e impresario teatrale italiano
 Marco Faustini – impresario teatrale italiano, fratello di Giovanni 
 Modesto Faustini – pittore italiano
 Osvaldo Faustini – ex maratoneta italiano
 Stefano Faustini – ex ciclista su strada italiano
 Vittorio Faustini – politico italiano